La Yare est une rivière et un fleuve côtier de l'Est de l'Angleterre ;
 Yare est un label discographique vénézuélien.